Giuseppe Balbo – politico italiano
 Giuseppe Balbo – pittore italiano